Мадхуракави — тамильский вайшнавский поэт, святой и музыкант, предположительно живший в VI—IX веке. Мадхуракави принадлежал к группе 12 святых поэтов-подвижников альваров. Он был учеников Наммальвара (хотя был старше его по возрасту), составив во славу своего гуру 11 гимнов, вошедших в сборник «Дивья-прабандха». Согласно вайшнавским преданиям, Мадхуракави был учёным брахманом и много странствовал по Южной Индии. Говорится, что он имел необыкновенный музыкальный талант и написал музыку для гимнов своего духовного учителя. В переводе с санскрита мадхуракави означает «сладословный поэт».

Литература 
 

Альвары